MZL steht als Abkürzung für:

 Flughafen Manizales, Region Caldas, Kolumbien nach dem IATA-Code
 Mehrzwecklandungsboot,  militärisches Schiff zur Anlandung von Truppen und Material
 Mut zur Lücke, auch als exemplarisches Lernen bekanntes Prinzip der Didaktik

MZ-L steht als Abkürzung für:

 Provinz Maputo in Mosambik, Ländercode nach ISO 3166-2

MZL